Maritza Cruz est un personnage de fiction de la série télévisée New York 911, interprétée par Tia Texada.

Biographie 
Le personnage de Maritza Cruz apparaît dans la saison 4, où elle a le grade de sergent à la brigade criminelle travaillant en civil. 

Durant cette saison, sa sœur Lettie, accro à la drogue, meurt dans l’incendie d’une maison loué par son dealer (épisode Dommages collatéraux 2/2 - 4-14).

Elle a une liaison avec l'officier Maurice « Bosco » Boscorelli (incarné par Jason Wiles) qui au début en fait un mentor, mais se rendant compte des méthodes de Maritza, il s’oppose à elle et se fait larguer. 
Tandis qu'avec sa collègue Yokas, Faith Yokas (incarnée par Molly Price), il existe une tension entre elle et Cruz, tension qui va s’aggraver dangereusement.

Elle travaille avec le FBI et un écrivain toxicomane, Aaron Noble (incarné par Tom Berenger) afin de déceler des trafiquants.

Mais Noble tue quelqu’un et Maritza le couvre sous les yeux de Bosco, qui demandera de l’aide à Faith. Maritza s’en rend compte et intercepte Faith qui lui tire dessus et la blesse à la tête. En se défendant Maritza blesse gravement Faith qui restera en fauteuil roulant quelque temps. Bosco fera même du chantage à Maritza afin de taire la vérité pour que Faith ne soit pas inquiétée par les services internes. 

Après l'incident avec Bosco et Yokas, Cruz est affectée à la circulation, puis alors qu'elle enquête sur une affaire de maison close, elle se fait violer.

Elle, qui est assez « tête brûlée », devient ensuite plus agréable avec les autres et reprend son poste à la crim' après avoir passé quelque temps en uniforme.

Au début de la saison 6, elle couvre Yokas pour le meurtre du mafieux Donald Mann, qui a chargé des tueurs d'éliminer des flics mêlés à la mort de son fils, tué accidentellement en voiture.
Mais en la couvrant, Cruz, dans la ligne de mire des affaires internes dirigée par "CT" Finney et qui a envoyé Sasha Monroe (interprétée par Nia Long, qui a débuté dans la saison 5) pour infiltrer la , se retrouve accusée du meurtre de Mann et se retrouve jetée en prison. Mais le témoignage de Yokas, couverte par l'immunité du procureur, lui vaut d'être libérée et de reprendre son poste.

Dans la saison 6, elle se voit adjoindre un nouvel équipier Manny Santiago (interprété par Manny Perez). On apprend dans cette même saison qu'elle est atteinte d'une leucémie, lors des examens suite une exposition à des déchets radioactifs mais refuse de se faire soigner.

Dans le dernier épisode de la série (Adieu Camelot 6-22), Cruz meurt en se faisant exploser avec des grenades dans le repaire d'un gang avec lequel elle se trouve. Elle recevra une médaille à titre posthume. Elle est enterrée à côté de sa sœur et chaque jour, Manny dépose une rose sur la tombe de Maritza.

Source 
 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Policier de fiction

en:List of Third Watch characters#Maritza Cruz